I wojna czeczeńska (1994–1996)
 II wojna czeczeńska (1999–2009)